John Stevens kan avse:
 John Stevens (ishockeyspelare) (född 1966), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 John Stevens (uppfinnare) (1749–1838), amerikansk uppfinnare
 John Paul Stevens (1920–2019), amerikansk jurist, domare i högsta domstolen